Hyperchrome se rapporte à des phénomènes physiques ou biologiques comportant une augmentation de l'absorption optique (ou de la coloration) d'une molécule ou d'une cellule. On distingue :
 en biologie moléculaire, l'hyperchromicité des acides nucléiques ou effet hyperchrome est une augmentation de l'absorption d'UV observée lors de la séparation des deux brins ;
 en médecine, la concentration des globules rouges en hémoglobine peut être calculée à partir de la concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH). Observée dans certaines anémies, une hypochromie est possible (décoloration des globules rouges). Cependant, il n'existe pas d'anémie hyperchrome.

Voir aussi 
 hypochromie, diminution de l'intensité de la bande spectrale

Chromisme